Die Route nationale 24, kurz N 24 oder RN 24, ist eine französische Nationalstraße.

Die Nationalstraße wurde im Jahr 1824 eingerichtet.
Die Strecke verbindet die Städte Rennes und Lorient. Sie geht auf die Route impériale 27 zurück. Ihre Länge betrug 147 Kilometer.

Sie verlief ursprünglich von der Stadtmitte in Rennes bis zur Stadtmitte in Lorient. Mittlerweile endet der Streckenverlauf an der Umgehungsstraße von Rennes und an der an Lorient vorbeiführenden Schnellstraße Route nationale 165.

Ab 1971 wurde die zweistreifigen Nationalstraße zu einer vierstreifigen Schnellstraße mit getrennten Fahrbahnen ausgebaut.

Streckenführung

N2024 

Die N2024 war von 1991 bis 2006 ein Seitenast der N24, der aus ihrer alten Trasse zwischen Treffendel und der Départementgrenze Morbihan entstand, als die Schnellstraße, auf die sie dann gelegt wurde, in Bau war.

Weblinks 
 Route nationale française 24 auf WikiSara (französisch)

024
Straße in der Bretagne
Route nationale 0024